Мисс Аруба ежегодный конкурс красоты проходящий в Арубе, победительницы которого участвуют в конкурсах Мисс Вселенная, Мисс Мира, и Мисс Интернешнл с 1964 года.

История 

Конкурс появился в 1964 году. Наибольших результатов добились Тайрин Мэнселл стала первой вице-мисс в 1996 году на конкурсе Мисс Вселенная 1996 и Тамара Скарони, получила премию Мисс Конгениальность на 2000.

Победительницы

Участницы конкурса Мисс Вселенная 

       полуфиналистка

Участницы конкурса Мисс Мира 

       полуфиналистка

Участницы конкурса Мисс Интернешнл 

       полуфиналистка

Победительницы других конкурсов

Примечания

Ссылки 
 

Аруба
Культура Арубы
Мероприятия, регулярно проводимые с 1964 года